Masahiro Kobayashi peut désigner :

 Masahiro Kobayashi (1954-), réalisateur japonais ;
 Masahiro Kobayashi (1971-), acteur japonais.